Distelberg steht für:

 Distelberg (Branderoda), Naturdenkmal in Sachsen-Anhalt
 Distelberg (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Distelberg (Gemeinde Aschau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Aschau im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol

Distelberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Distelberg (Steigerwald) (370 m), östlicher Zeugenberg des Steigerwaldes, 3 km nordöstlich von Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Distelberger
 Distelburg
 Distlberg